Großauer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Großauer (1893–1967), österreichischer Politiker (CSP, später ÖVP)
 Josef Vinzenz Großauer (1886–1951), österreichischer Schriftsteller
 Joseph Grossauer, Goldschmied

Siehe auch:
 Großau